Gammel bezeichnet:
 ein niederdeutsches Wort, das so viel bedeutet wie „das Alte“. Umgangssprachlich abwertend bezeichnet Gammel laut Duden „minderwertiges, wertloses, unbrauchbares Zeug verschiedener Art“.
 siehe auch: Gammelfleisch
 In der Fischerei den Beifang und Fische, Krustentiere, anderes im Wasser lebendes Getier, welches für den menschlichen Verzehr nicht geeignet ist. Gammel wird vorwiegend zu Tierfutter verarbeitet

Gammel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Gammel (1818–1909), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Hans Peter Mareus Neilsen Gammel (1854–1931), dänischer Autor
 Irene Gammel, Autorin und Biografin von Elsa von Freytag-Loringhoven
 Josef Gammel (1901–1959), deutscher katholischer Geistlicher und Heimatforscher
 Moa Gammel (* 1980), Schauspieler

Siehe auch:
 Gamel
 Gammler
 Gammel Dansk, eine Sorte Kräuterlikör aus Dänemark
 Gammel danske kaus, eine  umgangssprachliche Bezeichnung für Skipperlabskovs, siehe Smørrebrød